Winston-Salem Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Winston-Salem Open rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2022 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 823 420 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Stanach Zjednoczonych